Brigitte Schockaert (1933-), une cavalière belge de saut d'obstacles.
 Koen Schockaert (1978-), joueur belge de football.
 Philippe Schockaert (c. 1623-1670), carme déchaux flamand, prédicateur sous le nom de Joseph de Sainte-Barbe.
 Rufin Schockaert (1875-1953), poète, latiniste, philosophe et chirurgien-obstétricien belge.

Patronyme flamand